Union Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Hotel (Iowa), ID-Nr. 93000328
 Union Hotel (Maine), ID-Nr. 85002179
 Union Hotel (Minnesota), ID-Nr. 82004709
 Union Hotel (Mississippi), ID-Nr. 79003409
 Union Hotel (New Hampshire), ID-Nr. 89002055
 Union Hotel (New York), ID-Nr. 72000849
 Union Hotel (Pennsylvania), ID-Nr. 89000362